Heathcote kan syfta på följande platser:

Australien 

 Heathcote (del av en befolkad plats), New South Wales, Sutherland Shire,

Nya Zeeland 

 Heathcote Valley, ort, Canterbury, Christchurch City,

USA 

 Heathcote (ort), New Jersey, Middlesex County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar